Allen (Northern Samar), een gemeente in de Filipijnse provincie Northern Samar

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Allen (Kansas)
Allen (Kentucky)
Allen (Michigan)
Allen (Nebraska)
Allen (Oklahoma)
Allen (South Dakota)
Allen (Texas)

Overige landen
Allen (rivier), rivier in Nieuw-Zeeland

Personen met de achternaam Allen:
Alfie Allen, Brits acteur
Edgar Johnson Allen, een Brits marien bioloog
Glover Morrill Allen, een Amerikaans zoöloog
Grant Allen, een Canadees-Brits wetenschappelijk publicist, romanschrijver en voorvechter van de evolutietheorie
Ira Allen, een van de stichters van de Amerikaanse staat Vermont
Joel Asaph Allen, een Amerikaans zoöloog en ornitholoog
Woody Allen, Amerikaans filmmaker en acteur
Tim Allen, Amerikaans acteur
Lily Allen, Brits zangeres

Zie ook:
Allen County (doorverwijspagina)
Allen Test